Клапп, Клэпп (Clapp, Klapp) — фамилия. Известные носители:

  (1856—1914) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Трой Троянс» (1879).
  (род. 1967) — американский музыкант, лидер рок-группы The Orange Peels.
  (1841—1911) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при Сайлерс-Крик Гражданской войны.
  (1814—1865) — американский религиозный деятель, мормон, президент от Семидесяти (1845—1859).
  (Роберт Джон Клапп; род. 1948) — британский крикетчик, игрок команды Сомерсета.
  (1875—1952) — австралийский инженер-инноватор, комиссар-председатель Викторианских железных дорог (1920—1939).
 Клапп, Генри Остин (1841—1904) — американский театральный критик, шекспировед.
 Клэпп, Гордон (род. 1948) — американский актёр.
  (1897—1965) — американский электротехник, изобретатель автогенератора с колебательным контуром, избранный член Института радиоинженеров (позднее — IEEE; с 1933).
  (1814—1898) — американский юрист и политик, член Палаты представителей 1-го Конгресса Конфедеративных Штатов Америки (1862—1864), отец Уокера Клаппа.
 Клапп, Джин (род. 1949) — американский гребец.
  (1851—1904) — американский бейсболист, первый менеджер клуба «Нью-Йорк Готэмс» (1883).
  (также известен как Криссада Терренс, Ной Клапп, Ной Прю; род. 1970) — тайский музыкант и актёр, лауреат премии Федерации национальных киноассоциаций Таиланда за лучшую мужскую роль (2007).
  (1849—1934) — американский зоолог.
 Клапп, Леаллин (1913—1988) — американский химик, профессор Брауновского университета (с 1956), лауреат премии Американского химического общества в области химического образования (1976).
  (1910—1974) — американский педагог, президент Колледжа Уэллсли (1949—1966), лауреат Пулитцеровской премии за биографию или автобиографию (1948), член Американской академии искусств и наук (с 1952).
 Клапп, Михаэль (1834—1888) — австрийский журналист, писатель и драматург.
  (1851—1929) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Миннесота (1887—1893), сенатор (1901—1917).
  — мексиканский математик, избранный член Американского математического общества (с 2012).
 Клэпп, Остин (1910—1971) — американский спортсмен по плаванию и водному поло.
  (1912—2003) — американская детская писательница, номинант на Национальную книжную премию (1969).
  (род. 1941) — американский дипломат, поверенная США в Бирме (1996—1999).
 Клапп, Роджер — американский конный тренер, чьи лошади побеждали в Голливудском дерби (1976, 1982), Голливудском золотом кубке (1977) и Гандикапе Санта-Аниты (1977).
  (Ричард Кит Клапп; род. 1973) — канадский бейсболист и тренер, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс», чемпион Панамериканских игр в качестве тренера сборной Канады (2015).
  (1939—2014) — американский скрипач, лауреат Наумбурговской премии в области камерной музыки в составе струнного квартера «Бозар» (1965), декан Джульярдской школы (1994—2007).
  (род. 1949) — британский театральный критик, сооснователь журнала London Review of Books, член жюри Букеровской премии (1990) и премии газеты Evening Standard (2009—2012).
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (1879—1954) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Смитсоновского музея американского искусства и Национальной галереи Канады; директор Оклендской художественной галереи (1920—1949), член Королевской канадской академии искусств.
  (1851—1901) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Теннесси (1887—1891), мэр Мемфиса (1895—1898), сын Джеремайи Клаппа.
  (1888—1954) — американский пианист и композитор.
 Клапп, Филип Джон (более известен под псевдонимом Джонни Ноксвилл; род. 1971) — американский каскадёр, актёр и продюсер.
  (1879—1944) — первый американский профессиональный нефтеразведчик, член Королевского географического общества.
  (1879—1969) — американский искусствовед, заведующий кафедрой истории искусства и архитектуры Питтсбургского университета (1926—1937), организатор и первый директор (1935—1950) музея коллекции Фрика.
 Клапп, Чарльз (род. 1959) — американский гребец.
 Клапп, Чарльз Хорас (1883—1935) — американский геолог, президент Геологической школы штата Монтана (1918—1921), президент Университета Монтаны (1921—1935).
  (1805—1891) — американский политик, член Палаты представителей (1847—1849).
 Клапп, Элизабет — британский американист, профессор Лестерского университета.
  (1894—1975) — немецкий агроном, лауреат Премии Юстуса фон Либиха Фонда Альфреда Топфера (1956), член академии «Леопольдина» (1961).

 Браф-Клапп, Луиза (1923—2014) — американская теннисистка, первая ракетка мира (1955).